Atlantic (Iowa) — cidade de Iowa, Estados Unidos.
 Atlantic (Pensilvânia) — cidade da Pensilvânia, Estados Unidos.
 Atlantic (filme)
 Atlantic (locomotiva)
 Atlantic Petroleum (Estados Unidos) — antiga companhia petrolífera, adquirida no Brasil pela Ipiranga.
 Atlantic Petroleum (Ilhas Feroe) — companhia petrolífera, sediada nas Ilhas Feroe.
 RMS Atlantic (1871) — navio Transatlântico.
 The Atlantic (Atlanta) — arranha-céu localizado em Atlanta, Estados Unidos.
 The Atlantic (revista)

Ver também

Desambiguação